Osoby:
 Gregor Tessnow - niemiecki pisarz
 Ludwig Tessnow - niemiecki seryjny morderca

Zobacz też:
 Tessenow